Colleoni steht für:
 Colleoni (Adelsgeschlecht), italienisches Adelsgeschlecht, ursprünglich aus Bergamo
 Cappella Colleoni, Grabmal des Bartolomeo Colleoni
 Terre del Colleoni, italienische Weiß- und Rotweine

Colleoni ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomeo Colleoni (um 1400–1475), italienischer Condottiere
 Girolamo Colleoni (um 1500–nach 1555), italienischer Maler
 Renzo Colleoni (* 1960), italienischer Motorradrennfahrer